Centenario steht für:

 Centenario (Traktor), eine argentinische Traktormarke
 Centenario (Neuquén), eine Stadt in Argentinien
 Centenario (Campeche), einen Ort in Mexiko
 Centenario (Uruguay), eine Ortschaft in Uruguay
 Lamborghini Centenario, ein limitierter Sportwagen von Lamborghini
 Parque Centenario, einen Park in Buenos Aires 
 Puente Centenario, eine Brücke über den Panama-Kanal 
 Edificio Centenario, ein Bauwerk in Montevideo

Siehe auch
 Centenário
 Estadio Centenario